Дело Штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса, более известное как Обезьяний процесс () — судебный процесс, проходивший в 1925—1926 годах в уголовном суде штата Теннесси в городе  над школьным учителем из того же города Джоном Скоупсом (1900—1970), который был обвинён в нарушении антидарвинистского «акта Батлера».

Незадолго до этого в штате Теннесси с подачи фермера и христианского фундаменталиста  был принят акт Батлера — закон, запрещающий преподавать в любом финансируемом штатом Теннесси образовательном учреждении «любую теорию, которая отвергает историю Божественного Сотворения человека, которой нас учит Библия, и учит вместо этого о том, что человек произошёл от животных низшего порядка». Виновного ждал штраф от 100 до 500 долларов.

Процесс также вскрыл раскол в среде американских христиан между фундаменталистами, настаивающими на буквальном прочтении каждого предложения Библии, и модернистами, считающими, что наука совместима с религией в теистическом эволюционизме.

Процесс 
Сторона защиты пыталась поставить под сомнения законность акта Батлера и добиться его отмены в судебном порядке. Американский союз защиты гражданских свобод объявил, что предоставит юридическую защиту всем, кого будут преследовать по этому закону.
Скоупса представляла группа юристов во главе со знаменитым адвокатом Клэренсом Дэрроу, за год до этого защищавшим убийц Леопольда и Лёба.
В команду защиты пытались привлечь даже Герберта Уэллса, но тот отклонил приглашение, поскольку был плохо знаком с судопроизводством даже в Британии, не говоря уже о США.

На стороне обвинения выступал юрист и политик, трёхкратный кандидат в президенты США Уильям Дженнингс Брайан, который был известен как вдохновитель акта Батлера и других антиэволюционных законов.
На протяжении суда Брайан демонстрировал скудность своих познаний в биологии, истории и богословии, а речь одного из адвокатов защиты Дадли Филда Мэлоуна была признана кульминационным моментом процесса, однако Скоупс всё же был признан виновным 21 июля и приговорён уплатить 100 долларов.

Адвокаты Скоупса подали апелляцию.
Верховный суд штата Теннесси не признал правоты Скоупса, однако отменил приговор по техническим основаниям: присяжные не определили размер штрафа, а сам судья не мог выносить штраф свыше 50 долларов, в то время как акт Батлера требовал штрафа не менее 100 долларов.

В поп-культуре 
 Пьеса «» (1955).
 Два одноимённых голливудских фильма (1960, ).
 Фильм «Предположение» (2010).
 Эпизод «The Monkey Suit» (17.21) мультсериала «Симпсоны».
 Имеет отсылку в эпизоде «A Clockwork Origin» (06.09) мультсериала «Футурама».
 Упоминается в книге «Убик» Филипа Дика (глава 11).
 Мультфильм «Мартышки в космосе» (2008).

События этого знаменитого процесса послужили основой для большого количества шуток в различных изданиях.

Примечания

См. также 

 Акт Батлера
 Дело Шрайбер
 The Monkey Suit
 Критика эволюционизма
 Доказательства эволюции

Литература

Ссылки 

 «Обезъяний процесс»: хроника событий  на antropogenez.ru
 «Обезьяний процесс»: как в США запрещали эволюцию  // RT, 10 июля 2018
 "Именем эволюции!". За Чарльза Дарвина или против?  // Радио «Свобода», дек 1999 (аудио)
 Новый "обезьяний процесс": споры об эволюции  // Радио «Свобода», 11 октября 2005 

 Mencken’s columns on the Scopes Trial  /вебархив/
 Text of the Closing Statement of William Jennings Bryan at the trial of John Scopes, Dayton, Tennessee, 1925 

Американский союз защиты гражданских свобод
Судебные процессы в США
Креационизм
Религия и образование
Религия и право
Религия в США
История эволюционного учения
Образование в Теннесси